Osoby:
 John Wall – koszykarz amerykański

Miejscowości w USA:
 Wall – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Wall – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Gminy w USA:
 Wall (ang. Wall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Wall (ang. Wall Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Wall (ang. Wall Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson

Informatyka:
 Wall – uniksowe narzędzie powłokowe

Osoby:
 Wall Doxey – amerykański polityk i prawnik

Inne:
 Wall – czterdziesty siódmy duch Goecji

W Wielkiej Brytanii:
 Wall – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Wall – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Zobacz też 
 Pink Floyd The Wall (film) – film w reżyserii Alana Parkera
 Wall Lake – strona ujednoznaczniająca
 The Wall